Bundestagswahlkreis 217 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis München-Nord (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Straubing (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Pfarrkirchen (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Regensburg (1949 bis 1961)